Guedj est un patronyme d'Afrique du Nord porté notamment par :

 Max Guedj (1913-1945), aviateur et résistant français ;
 Denis Guedj (1940-2010), mathématicien et écrivain français ;
 Nicole Guedj (née en 1955), juriste et femme politique française ;
 Richard Guedj, acteur français ;
 Jérôme Guedj (né en 1972), homme politique français ;
 Lionel Guedj (né en 1974), réalisateur français ;
Lionel Guedj, dentiste marseillais ;
 Benjamin Guedj (né en 1975), scénariste, réalisateur et producteur français ;
 Vanessa Guedj (née en 1976), actrice et chanteuse française ;
 Nadav Guedj (né en 1998), chanteur franco-israélien, représentant d'Israël au Concours Eurovision de la chanson 2015.

Étymologie 
 Nom d’origine kabyle lié à l’idée de « déménagement » (agaji).
 Une variante d'un nom d'origine juive espagnole :  guedes (voir aussi Guez).
 Une origine hébraïque : gazaz (tondre) ou arabe : qazzaz (marchand de soie)

Notes 

Patronyme séfarade